Martinci je lahko:
 Martinci Miholjački (Hrvaška)
 Martinci, Buzet (Hrvaška)
 Martinci, Sremska Mitrovica (Srbija)